

Persone 
 Antonio Maria Torricelli – pittore svizzero-italiano
 Evangelista Torricelli – fisico e matematico italiano
 Gian Pio Torricelli – artista e poeta italiano
 Giovanni Torricelli – architetti italiani del XVIII secolo, attivi soprattutto nell'Impero russo
 Giuseppe Antonio Torricelli (1659-1719) – scultore e incisore di pietre dure italiano
 Giuseppe Antonio Maria Torricelli – pittore svizzero-italiano
 Leopoldo Torricelli – ciclista italiano
 Moreno Torricelli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Marco Torricelli – fumettista italiano
 Ottavio Torricelli – filosofo italiano
 Rocco Torricelli – pittore italo-svizzero

Fisica e matematica 

 Torricelli – unità di misura della pressione
 Legge di Torricelli – legge della fuidodinamica
 Tubo di Torricelli – strumento di misura della pressione
 Equazione di Torricelli – equazione della fisica
 Tromba di Torricelli – solido geometrico
 Teorema di Torricelli-Barrow – teorema matematico

Linguistica 
 Lingue torricelli – famiglia linguistica
 Lingua torricelli (codice ISO 639-3 tei) – una delle lingue torricelli

Marina
  Torricelli – sommergibile della Regia Marina costruito nel 1918
  Torricelli – sommergibile della Regia Marina costruito nel 1934 e ceduto nel 1937 alla marina nazionalista spagnola e ridenominato General Sanjurjo
  Torricelli – sommergibile della Regia Marina costruito nel 1939 e affondato in combattimento nel 1940
 Classe Evangelista Torricelli – classe di sommergibili della Marina Militare Italiana
  Evangelista Torricelli – ex , ceduto dagli Stati Uniti alla Marina Militare

Altro 
 Monti Torricelli – catena montuosa di Papua Nuova Guinea
 7437 Torricelli asteroide della fascia principale
 Eulalia Torricelli – brano musicale

Pagine correlate 
 Evangelista Torricelli (disambigua)